Aiss Leeksma Pictures, een Nederlands filmproductiebedrijf
Appliance Link Protocol, een protocol
Automobiles Leroux-Pisart, een Belgisch automerk